| mål        = {{#expr:
 92 +
 96 +
 71}}
| målsnitt   = 
| publik     = 
| publiksnitt= 
| flest mål  = 
| föregående = 2021/2022
| följande   = 2023/2024
| övrigt     = Gruppspel Slutspel Final
}}
Inledande omgångar i Svenska cupen för damer 2022/2023 inleddes den 4 maj och är planerat att avslutas den 14 september 2022.

Omgång 1

Sammanfattning
Lottades . Spelas 4 maj–2 juni 2022.

Matcher

Omgång 2

Sammanfattning

Matcher

Omgång 3

Sammanfattning

Matcher

Källor